Nauka:

 Defekt sieci krystalicznej – w krystalografii
 Defekt Frenkla
 Defekt Schottky'ego
 Defekt kwantowy − w fizyce atomowej
 Defekt masy – w fizyce jądrowej
 Defekt trójkąta – w matematyce

Sztuka:

 Defekt – serial telewizyjny z 2003 r. w reżyserii Macieja Dutkiewicza z Magdaleną Cielecką i Piotrem Fronczewskim w rolach głównych
 Defekt – album zespołu Oomph!
 Defekt Muzgó – polski zespół punkrockowy
 Defekt Muzgó – album ww. zespołu